Бе́ни:

Топоним 
 Бени — город в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго.
 Бени — департамент в Боливии.
 Бени — коммуна во Франции, департамент Эн.
Бени — до 1945 г. название села Полевое в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Персоналии 
 Бени, Альфред (1923—1995) — австрийский шахматист, международный мастер (1951).
 Бени, Шарль (1906—1964) — швейцарский ботаник.

Прочее 
 Бени — река в Боливии.

См. также 
 Бенни